Ozon kan syfta på:
 Ozon – en gas bestående av tre syreatomer per molekyl
 Marknära ozon – ozon nära jordytan
 Ozon – ett ryskt e-handelsföretag

Geografi
 Ozon, Ardèche – en kommun i departementet Ardèche i regionen Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike
 Ozon, Hautes-Pyrénées – en kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Midi-Pyrénées i sydvästra Frankrike

Personer
 François Ozon (1967–), en fransk filmregissör och manusförfattare